«Се́рдце тьмы» () — телефильм 1993 года, экранизация приключенческой повести «Сердце тьмы», опубликованной британским писателем Джозефом Конрадом в 1902 году.

Сюжет 
Капитан Чарльз Марлоу, работник компании, нелегально добывающей слоновую кость, посылается её руководством в самые дебри Бельгийского Конго, на один из самых дальних перевалочных пунктов. Именно здесь находится один из главных источников товара для работодателей Чарльза. По мере приближения к своей цели он всё больше слышит разных историй о некоем Куртце, агенте данной компании, живущем в глубине джунглей.  Местные жители, как замечает Марлоу, говорят о нём со смесью страха и ненависти.

В ролях 
 Тим Рот — Чарльз Марлоу
 Джон Малкович — Куртц
 Исаак де Банколе — Мфуму
 Джеймс Фокс — Госс
 Аллан Кордюнер — Верн
 Иан Макдермид — доктор
Иман — черная красавица
 Питер Вон — директор

Награды и номинации

См. также 
 Апокалипсис сегодня

Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Телефильмы 1993 года
Экранизации произведений Джозефа Конрада
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года